Умтылский сельский округ в ходит в состав Карасайского района Алматинской области.

Год  образования Умтылского сельского округа — 1998 год.

Центром Умтылского сельского округа является с. Жалпаксай.

В состав округа входит 4 населенных пункта – с. Жалпаксай, с. Алмалыбак, с. Кольди, с. Мерей.

Важная роль в развитии села принадлежит сельскому хозяйству. Развитие сельского хозяйства определяет уровень продовольственной безопасности и социально – экономические перспективы в округе. В сельском хозяйстве, основными отраслями являются выращивания высокопродуктивных сортов зерновых  культур. Основными сельскохозяйственными предприятиями округа являются ТОО «AgroparkOntustik», ТОО «КазНИИЗиР».

Сельское хозяйство 
Всего насчитывается 5008 гектаров сельскохозяйственных земель, из них пастбища – 329 гектаров, луга – 1496 га, орошаемые земли - 3310 гектаров.

Промышленность 
В сфере промышленности в округе действуют следующие промышленных предприятий ТОО «Алсад Казахстан», ТОО «Казахстан Кустары»,  ТОО «Чайный центр»,  СПК «Алмалыбак».

Предпринимательство 
Количество малых и средних предприятий составляет 353 единиц, в том числе: 196 ТОО, 15 крестьянских хозяйств, и 142  индивидуальных предпринимателей, в которых занято 1497 человек. Действуют 64 объектов торговли, в том числе 4 минимаркета и 60 магазинов. Бытовых и сервисных объектов – 5 единиц, а также 4 объекта общественного питания.

Образование 
В сфере образования  действует 3 учреждения а именно;

 Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени А.С. Макаренко»  типовая школа 1973 года  постройки  на 640 мест, проведен капитальный ремонт.
 Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа гимназия села Алмалыбак»  типовая школа  - 1974 года постройки на 720 мест, проведен капитальный ремонт.
 Государственное учреждение «Специализированная гимназия имени Аль-Фараби для одаренных детей с обучением на трех языках». Год постройки 1990.

Здравоохранение 
Учреждения здравоохранения сельского округа представлены врачебной амбулаторией села Алмалыбак и Мерей.

1. «Врачебная амбулатория Мерей», год постройки — 1987. Основные направление услуг: первая медицинская помощь
2. «Врачебная амбулатория Алмалыбак» год постройки — 1978, в 2016 году проведен капитальный ремонт. Основные направление услуг: первая медицинская помощь.

Сельские округа Карасайского района